Стахиурус () — небольшой род растений монотипного семейства Стахиуровые (Stachyurus), включающее около 10 видов из Юго-Восточной Азии.

Название образовано от греческих слов stachys — колос и ura — хвост, по весьма условному сходству соцветия с хвостом.

Ареал обитания — Япония, континентальный Китай, восточные Гималаи, Северная Бирма, Индокитай и на острове Тайвань.

Таксономия 
  1: 42. 1836.

Классификация 
Род Стахиурус входит в монотипное семейство Стахиуровые (Stachyuraceae) порядка .

В системе классификации Кронквиста (1981) семейство Стахиуровые входит в порядок .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 7 видов:

 
 
 
 
 
 
 
Виды с неустановленным статусом

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Кроссосомоцветные
Флора Юго-Восточной Азии